Face Off может означать:

Музыка 
 Face Off (альбом Pastor Troy) — четвёртый студийный альбом рэпера Pastor Troy, выпущен 22 мая 2001 года.
 Face Off — совместный студийный альбом рэпера Bow Wow и R&B-певца Омариона, выпущен 11 декабря 2007 года.
 Face Off (песня Jay-Z) — песня рэпера Jay-Z при участии Sauce Money с альбома In My Lifetime, Vol. 1.
 Face Off (песня Tech N9ne) — сингл рэпера Tech N9ne с альбома ASIN9NE, записанная при участии Joey Cool, King Iso и Дуэйна Джонсона.

Фильмы 
 Без лица () — американский боевик.